Тагбанва может означать:

 Тагбанва — народность на Филиппинах, провинция Палаван.
 Тагбанва — одна из аборигенных систем письма на Филиппинах.
 Тагбанва — блок Юникода, содержащий символы письма тагбанва.
 Тагбанва — язык.